Фе-л'Аббе́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Пуатьє, 60 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 419 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 991,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фе-л'Аббесс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фе-л'Аббесс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр